Olimpiada Wiedzy o Bankach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu bankowości i przedsiębiorczości, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości,
 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych,
 rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi,
 odpowiedzialne zaciąganie zobowiązań finansowych.

Etapy 
Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z trzech etapów:
 I etap – eliminacje szkolne,
 II etap – eliminacje okręgowe,
 III etap – eliminacje centralne.

Przypisy

Bibliografia 
 

Bankach
Bankowość w Polsce